Pilchy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz
 pilchowate, popielicowate – rodzina gryzoni